Васи́лий Попо́в: Попов, Василий Александрович (род. 1921) — работник рыбопромыслового флота, Герой Социалистического Труда (1963 год).
 Попов, Василий Алексеевич — коммерции советник, писатель по экономическим вопросам в 1830-е годы.
 Попов, Василий Алексеевич (1912—1979) — полный кавалер ордена Славы.
 Попов, Василий Андреевич (1918—2011) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 Попов, Василий Васильевич (1884—1930) — ростовский архитектор.
 Попов, Василий Васильевич — эмбриолог, д.б.н., зав кафедрой эмбриологии МГУ.
 Попов, Василий Григорьевич (1880—1922) — военачальник Белого движения на территории Оренбургского казачьего войска.
 
 
 Попов, Василий Константинович (1929—2010) — советский и украинский учёный-правовед.
 Попов, Василий Лазаревич (1925—1945) — Герой Советского Союза.
 Попов, Василий Максимович (род. 1938) — липецкий архитектор и краевед.
 Попов, Василий Михайлович (1771—1842) — русский государственный деятель, директор Департамента народного просвещения.
 Попов, Василий Михайлович — член Сибирской областной думы.
 
 
 Попов, Василий Петрович (1828—1886) — русский писатель.
 Попов, Василий Сергеевич (1911—1994) — марийский советский партийный деятель.
 
 Попов, Василий Фёдорович (1903—1964) — председатель правления Госбанка СССР.
 Попов, Василий Фёдорович (1931—2017) — советский генерал-полковник.
 Попов, Василий Юрьевич (род. 1979) — украинский футболист, нападающий.

Примечания